Konfrontace (z franc., od lat. frons, čelo) znamená střetnutí (armád, osob, názorů atd.), konflikt, při němž není místo pro vyjednávání, dohodu nebo kompromis.

 Konfrontace (nakladatelství) – exilové nakladatelství v Curychu
 Konfrontace (trestní právo) – jeden z důkazních prostředků v trestním řízení
 Konfrontace (výtvarné umění) – série neoficiálních uměleckých výstav v 60. letech
 Konfrontace (časopis pro psychoterapii) – odborný psychoterapeutický časopis

Související články 
 Konflikt
 Spor